Gornja Jelenska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Popovača, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 887 stanovnika te 279 obiteljskih kućanstava.

Vidi još 
Potok Jelenska

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji